Турнир Rolex Paris Masters 2019 года в мужском одиночном разряде проводится в 48-й раз. В основной сетке турнира 48 участников, 6 из которых прошли по результатам квалификации и трое стали лаки-лузерами.

Карен Хачанов защищал титул, но в первом же своём матче на турнире уступил Яну-Леннарду Штруффу.

Серб Новак Джокович стал победителем турнира.

Посев 
Все сеянные начинали турнир со второго раунда.

  Новак Джокович (титул)
  Рафаэль Надаль (полуфинал, снялся)
  Роджер Федерер (снялся)
  Даниил Медведев (второй раунд)
  Доминик Тим (третий раунд) 
  Александр Зверев (третий раунд)
  Стефанос Циципас (четвертьфинал)
  Карен Хачанов (второй раунд)
  Роберто Баутиста Агут (второй раунд) 
  Маттео Берреттини (второй раунд)
  Фабио Фоньини (второй раунд) 
  Давид Гоффен (второй раунд) 
  Гаэль Монфис (четвертьфинал)
  Диего Шварцман (второй раунд)
  Джон Изнер (второй раунд)
  Стэн Вавринка (третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 Профиль турнира на сайте ATP
 Основная сетка
 Сетка квалификации

BNP Paribas Masters
Франция
Теннис
Октябрь 2019 года
Ноябрь 2019 года